Geografia:
 Vall de Cadí, vall del massís del Canigó, al terme de Castell de Vernet, Catalunya Nord.
 Cadí, serra situada a l'Alt Urgell, i relacionada amb aquesta:
 Parc Natural del Cadí-Moixeró, parc situat en aquesta serra.
 Túnel del Cadí, infraestructura que travessa subterràniament la Serra de Moixeró.
 Portell de Cadí, port de muntanya dels municipis d'Alàs i Cerc i la Vansa i Fórnols.
 Torreta de Cadí, cim de la Serra del Cadí.
 Prat de Cadí, indret del municipi de Montellà i Martinet.
 Poblacions:
 Fórnols de Cadí, entitat de població del municipi de la Vansa i Fórnols.
 Josa de Cadí, entitat de població del municipi de Josa i Tuixén.
 Montellà de Cadí, entitat de població del municipi de Montellà i Martinet.

 Empresa:
 Cooperativa Lletera del Cadí, situada a Seu d'Urgell a l'Alt Urgell.

 Dret:
 Cadi, jutge en els pobles islàmics.